Михаил Фёдорович Титов (род. 30 января 1949, Москва, СССР) — советский хоккеист, нападающий, мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Михаил Титов — воспитанник детско-юношеской спортивной школы московского завода «Серп и Молот», за которую он начал играть в 1961 году. С 1966 года он выступал за молодёжную команду «Динамо» (Москва), а с 1967 года был включён в динамовскую команду мастеров.

В 1967—1977 годах Михаил Титов выступал за команду «Динамо» (Москва), забросив 64 шайбы в 219 матчах чемпионата СССР. За это время в составе своей команды он дважды становился серебряным призёром и четырежды — бронзовым призёром чемпионата СССР. В 1974 году был включён в список лучших хоккеистов сезона. Его партнёрами по тройке нападения в разные годы были Евгений Котлов, Владимир Девятов, Игорь Самочёрнов, Юрий Репс, Александр Мальцев и Анатолий Белоножкин.

После окончания игровой карьеры Михаил Титов работал в КГБ СССР и Центральной службе разведки СССР, а затем — в Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР), в начале 1990-х годов был адъютантом начальника СВР Евгения Примакова. В 1996 году вышел в отставку. В 1995—1997 годах работал начальником хоккейного клуба «Динамо», в 2002—2004 годах был президентом ХК «Динамо», в 2004—2005 годах работал генеральным менеджером клуба, а в 2006 году временно исполнял обязанности президента клуба. С 2007 года — пенсионер российского значения. С 2010 года Михаил Титов является директором СДЮШОР «Динамо» имени .

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата СССР — 1971, 1972.
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1968, 1969, 1974, 1976.
 Обладатель Кубка СССР — 1972, 1976.
 Финалист Кубка СССР — 1969, 1970, 1974.

Примечания

Ссылки 
 Михаил Фёдорович Титов, www.dynamo-history.ru
 Михаил Титов: Покатались с Чернышевым на карусели, www.dynamo-history.ru
 Как экс-форвард «Динамо» освобождал пленных в Афганистане, www.rbc.ru

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Динамо» Москва
Мастера спорта СССР международного класса
Сотрудники КГБ СССР
Сотрудники Службы внешней разведки России
Президенты хоккейных клубов